Țestoasele Ninja (, cunoscut inițial în unele țări europene ca Teenage Mutant Hero Turtles) este un serial de animație produs de Murakami-Wolf-Swenson (mai târziu Fred Wolf Films) și de compania franceză IDDH Groupe. Este primul serial de animație al francizei Țestoasele Ninja.

Referințe

Legături externe

Țestoasele Ninja